Les frères Barberousse désignent une fratrie de corsaires, de la fin du  et du début du , d'origine grecque de l'ile de Lesbos, convertie à l'islam, ayant joué un rôle important dans l'histoire de l'Afrique du Nord et de l'Algérie en particulier : 
Aroudj Barberousse l'ainé et fondateur d'un nouvel état centré sur Alger : la régence d'Alger ; 
Khayr ad-Din Barberousse, son cadet et successeur ; 
Ishak Barberousse, autre frère qui sera émir de Ténès.

Notes et références